Галина Николаева:
 Николаева, Галина Григорьевна (род. 1954) — член Совета Федерации (2012—2014).
 Николаева, Галина Евгеньевна (1911—1963) — советская писательница.